Conservatorium van de Vereniging Muzieklyceum van Amsterdam, tegenwoordig Conservatorium van Amsterdam
Stedelijk Muzieklyceum van Maastricht, tegenwoordig het Conservatorium Maastricht